Gleim est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
, colonel allemand durant la Seconde Guerre mondiale
Johann Wilhelm Ludwig Gleim (1719-1803), poète allemand
 (1845-1914), femme d'affaires américaine, propriétaire de bordels
Otto Gleim (1866-1929), administrateur colonial allemand
Theodore Gleim (né en 1933), homme d'affaires et politique canadien de Saskatchewan

Autres
(29197) Gleim, astéroïde de la ceinture principale
, immeuble historique de Missoula, Montana

Homonymie de patronyme